Бабайцева — женская форма фамилии .
 Бабайцева, Вера Васильевна (род. 1925) — доктор филологических наук, профессор, основатель структурно-семантического направления в российской лингвистике.
 Бабайцева, Мария Алексеевна (1905—1999) — доярка животноводческого совхоза «Раменское», Раменский район Московской области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания